Rila je lahko:

 Rila, pogorje v Bolgariji
 Rila, mesto v Bolgariji
 Rilski samostan, samostan na pogorju Rile
 Rilska reka, reka v Bolgariji
 Neofit Rilski, bolgarski pisatelj